Wolfgang Zeh ist der Name folgender Personen:
 Wolfgang Zeh (Jurist) (* 1942), deutscher Verwaltungsjurist
 Wolfgang Zeh (Kameramann), deutscher Kameramann